El caballo de potencia puede referirse a:
 Caballo de fuerza o horsepower (HP), referido al caballo de potencia anglosajón.
 Caballo de vapor (CV), referido al caballo de potencia métrico.